Vezanes Burzemir (), Oazanes Burzemir (Oazanes) ou Vezã Burzemir () foi um nobre persa do , ativo no reinado do xá  . Em 541, foi nomeado marzobã (governador) da Ibéria em sucessão de Aruandes Gusnaspes.

Bibliografia 

 

 

Oficiais de Cosroes I
Persas do século VI
Marzobãs da Ibéria